Зо́на (от  «пояс») — многозначное слово:
 Зо́на — полоса плотной ткани, которой римлянки бинтовали грудь.
 Ограниченная каким-либо образом территория:
 Зона ПВО
 Природная зона
 Зоны с особыми условиями использования территорий
 Демилитаризованная зона
 Советская зона (оккупации) Германии
 Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
 Аномальная зона; аналогично — некая «зона» с особыми свойствами (часто охраняяемая) в научной фантастике (напр., «Пикник на обочине», «Сталкер», «Я тоже хочу»)
 Зона пожарного оповещения: часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре. (СП 3.13130.2009 от 01.05.2009 г.)
 10-километровый отрезок в пригородном железнодорожном сообщении
 Зона, в музыке — количественная характеристика ступеневых качеств музыкальных звуков.
 Зона, в физике твёрдого тела — диапазон энергий, которыми может (зона проводимости, валентная зона) или не может (запрещённая зона) обладать электрон а бездефектном кристалле.
 Жаргонное название пенитенциарных учреждений:
 исправительно-трудовой лагерь и исправительно-трудовая колония в СССР;
 исправительная колония в Российской Федерации.

Литература 
 «Зона» — повесть Сергея Довлатова.

Фильмы 
 «Зона» — фильм 1988 года (СССР), режиссёры Николая Мащенко, Сурена Шахбазяна
 «Зона» — фильм 1996 года (США — Венгрия), режиссёр Барри Цетлин
 «Зона» — фильм 1998 года (Франция), режиссёр Лоран Буник
 «Зона» — телесериал России 2006 года
 «Зона» — телесериал Испании 2017 года